Поведа — многозначный термин.

Топоним
 Поведа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Поведа-де-ла-Сьерра — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.
 Поведа-де-лас-Синтас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Фамилия
 Поведа, Альфредо (1926—1990) — государственный и военный деятель Эквадора, временный президент Эквадора (1976—1979).
 Поведа, Галина Антоновна (1934—1997) — Герой Социалистического Труда (1974). Депутат Верховного Совета УССР 7 — 10 созывов. Член Президиума Верховного Совета УССР 9 — 10 созывов.
 Поведа, Дарио (род. 1997) — испанский футболист, играющий на позиции нападающего за испанский клуб «Атлетико Мадрид Б».
 Хосе Мануэль Поведа (1888—1926) — кубинский поэт и переводчик, один из пионеров «кубинского негризма».

См. также 
 Франсиско Родригес Поведа